Ms. Vocalist é o nono album de Deborah Gibson. Neste album, Gibson volta a utiliza o seu nome artístico Debbie Gibson. Lançado em 2010, pela Sony Music, apenas para o Japão, o disco traz releituras, em inglês, de canções japonesas populares. O álbum conta com a participação especial do vocalista Eric Martin, do renomado conjunto norte-americano Mr.Big. A versão Deluxe do disco, apresenta regravações dos maiores sucessos de Gibson.

Entre as canções do álbum, destacam-se o single "I Love You", a cadenciada "Tsunami", "Roman Hikou" e "Sekaiju No Dareyori Kitto", canção que conta com a participação de Eric Martin.

Faixas 
"Tsunami" (Keisuke Kuwata) (5:14)
 Originalmente gravada por Southern All-Stars
"Say Yes" (Ryo Asuka) (4:44)
 Originalmente gravada por Chage and Aska
"I Love You" (Yutaka Ozaki) (4:19)
 Originalmente gravada por Yutaka Ozaki
 (Kome Kome Club) (4:52)
 Originalmente gravada por Kome Kome Club
 (Kazumasa Oda) (4:49)
 Originalmente gravada por Kazumasa Oda
"True Love" (Fumiya Fujii) (3:38)
 Originalmente gravada por Fumiya Fujii
 (Ken Hirai) (5:22)
 Originalmente gravada por Ken Hirai
 (Masaharu Fukuyama) (4:51)
 Originalmente gravada por Masaharu Fukuyama
"However" (Takuro) (5:26)
 Originalmente gravada por GLAY
 (Masamune Kusano) (4:49)
 Originalmente gravada por Spitz
Bonus tracks
"Lost in Your Eyes 2010" (Deborah Gibson) (3:49)
 Originalmente do álbum de Gibson de 1989, Electric Youth
 (with Eric Martin) (Show Wesugi, Miho Nakayama, Tetsuro Oda) (3:53)
 Originalmente gravada por Wands
"Lost in Your Eyes 2010" (Japanese version) (Gibson) (3:46)
Faixas bônus da edição deluxe ''' (versão regravada de seu álbum de estréia de 1987 Out of the Blue'')
Todas as músicas de autoria de Deborah Gibson.
"Only in My Dreams"
"Shake Your Love"
"Out of the Blue"
"Foolish Beat"

Official Japanese site

Álbuns de 2010
Álbuns de Debbie Gibson